Прогресс М-59 — российский космический корабль.
 М-59 (подводная лодка) — советская подводная лодка типа «Малютка».

См. также 
 М59